Michael Nudelman (30 giugno 1938), politico israeliano e membro della Knesset
 Nudelman-Rikhter NR-23 
 Nudelman-Rikhter NR-30 
 Nudelman-Rikhter NR-32 
 Nudelman-Suranov NS-23 
 Nudelman N-37 
 Nudelmann-Richter NR-32